Junninkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Junninkari (ö, lat 60,82, long 21,28), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Junninkari (ö, lat 60,50, long 21,40), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar